Бодрак — река в Крыму
 Тав-Бодрак (также Бодрак) — прежнее название села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма
 Булганак-Бодрак (в просторечии Бодрак) — прежнее название села Пожарское в Симферопольском районе Крыма

См. также 
 Новый Бодрак— прежнее название села Трудолюбовка в Бахчисарайском районе.